Sabina-Poggio Mirteto är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan. Stiftets kardinalbiskop är sedan 2002 Giovanni Battista Re. Stiftet har varit biskopssäte sedan 700-talet, även om de tidigaste biskopsnamnens historicitet är osäker.

Suburbikariska stift